Die World Series 1905 waren die zweite Auflage der modernen World Series, den Finals der Major League Baseball. Diese wurden vom 9. Oktober bis zum 14. Oktober zum Abschluss der MLB-Saison 1905 zwischen dem Gewinner der American League, den New York Giants, und dem Gewinner der National League, den Philadelphia Athletics, ausgetragen. Gewinner der erstmals nach dem Best-of-Seven Modus ausgetragenen World Series waren die New York Giants, die die Serie mit 4:1 Siegen gewannen.

Es wurden später insgesamt neun Spieler, die an den World Series 1905 teilnahmen, in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Dies waren von den New York Giants John McGraw, Roger Bresharan, Christy Mathewson und Joe McGinnity, von Seiten der Philadelphia Connie Mack, Chief Bender, Eddie Plank und Rube Waddell sowie der Umpire Hank O'Day.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Montag, 9. Oktober 1905 im Columbia Park in Philadelphia

Spiel 2 
Dienstag, 10. Oktober 1905 auf den Polo Grounds (III) in New York

Spiel 3 
Donnerstag, 12. Oktober 1905 im Columbia Park

Spiel 4 
Freitag, 13. Oktober 1905 auf den Polo Grounds (III)

Spiel 5 
Samstag, 14. Oktober 1905 auf den Polo Grounds (III)

Zusammenfassung der Ergebnisse 

World Series 1905: New York Giants besiegen Philadelphia Athletics 4-1

Weblinks 

 World Series 1905 auf WorldSeries.com (englisch)
 World Series 1905 auf Baseball-Almanac.com (englisch)
 World Series 1905 (Spiel für Spiel) bei Retrosheet (englisch)

Einzelnachweise 

1905
Baseball 1905
Sportveranstaltung in Philadelphia
Sportveranstaltung in Manhattan
Oakland Athletics
San Francisco Giants